Динамо (Харків) —  хокейний клуб з Харкова.
 Динамо (Харків) —  радянський футбольний клуб з Харкова.
 Динамо (стадіон, Харків) — футбольний та легкоатлетичний стадіон у Харкові.
 Динамо (велотрек) — велодром у Харкові.
 Динамо Харків (книга) — книга вибраних віршів  Сергія Жадана.